Thomas Wayne Curtis (20 de abril de 1991) é um ator norte-americano.

Biografia 
Curtis já estrelou em filmes como The Cactus Kid, Doce Lar, Dragão Vermelho e Más Companhias. Estrelou ainda como o irmão de Dakota Fanning no filme Hansel & Gretel de 2002 e no flashback da sequência como seu amigo/namorado em Doce Lar. Em 2005, Thomas fez o filme Terra Fria, atuando como "Sammy Aimes" e contracenando com a vencedora do Oscar, Charlize Theron.

Filmografia

Televisão

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos